Артур Браун: Браун, Артур (1859—1896) — американский архитектор. 
 Браун, Артур (1886—1948) — английский лётчик.
 Браун, Артур (1893—1944) — канадский лётчик.
 Браун, Артур (род. 1942) — английский рок-музыкант.
 Браун, Артур (1858—1909) — английский футболист.
 Браун, Артур (1862—1930) — английский футболист.
 Браун, Артур (1885—1944) — английский футболист.
 Браун, Артур (1903—1971) — валлийский футболист.